Auburn (automerk)
Auburn (zangeres), Auburn Williams (1990), een Amerikaanse urbanpopzangeres

Plaatsen in Australië:
Auburn (Victoria), een buitenwijk van Melbourne
Auburn (Nieuw-Zuid-Wales)
Auburn Council, een Local Government Area in de deelstaat Nieuw-Zuid-Wales
Auburn (Zuid-Australië), een plaats in de Clare Valley
Auburn (Tasmanië), een plaats in de deelstaat Tasmanië

Plaatsen in Canada:
Auburn (Ontario)

Plaatsen in de Verenigde Staten:
Auburn (Alabama)
Auburn University
Auburn (Californië)
Auburn (Georgia)
Auburn (Illinois)
Auburn (Indiana)
Auburn (Iowa)
Auburn (Kansas)
Auburn (Kentucky)
Auburn (Maine)
Auburn (Massachusetts)
Auburn (Michigan)
Auburn (Nebraska)
Auburn (New Hampshire)
Auburn (New Jersey)
Auburn (New York)
Auburn (Pennsylvania)
Auburn (Rhode Island)
Auburn (Washington)
Auburn (West Virginia)
Auburn (Wisconsin)
Auburn (Wyoming)
Auburndale (Florida)
Auburndale (Wisconsin)
Auburn Hills
Auburn Township (Pennsylvania)
Auburntown, Tennessee